Омельково — деревня в Артинском городском округе Свердловской области. Входило в состав Барабинского сельского совета.

Географическое положение 
Омельково расположено в 22 километрах на юго-юго-запад от районного и окружного центра — посёлка городского типа Арти, в среднем течении реки Карзи.

Население 
По данным переписи населения 2010 года, в деревне проживало 170 человек.

Примечания

Ссылки 
 Омельково//WikiMapia 
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Омельково
 
 Об Артинском городском округе 

Населённые пункты Артинского городского округа
Населённые пункты на Карзе